Кальчераника-аль-Лаго () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1235 человек (2008 г.), плотность населения составляет 411 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 38050. Телефонный код — 0461.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.calceranica.tn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/